Conington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Conington, South Cambridgeshire, ort i Cambridgeshire, England, 
 Conington, Huntingdonshire, civil parish i Cambridgeshire, England, , 

Robotskapade Storbritannienförgreningar